Locrien peut désigner :
 un Locrien, habitant de Locride (Grèce antique) ;
 un Locrien Épizéphyrien, habitant de la cité grecque antique de Locri Epizefiri (Calabre) ;
 le locrien, un dialecte du grec ancien ;
 le mode locrien ou l'échelle majeure locrienne, en musique.

Voir aussi